Појам  може да се односи на:
 Оригинална ирска републиканска армија,
 Ирска републиканска армија (1922—1969),
 Званична ирска републиканска армија,
 Привремена ирска републиканска армија,
 Доследна ирска републиканска армија,
 Права ирска републиканска армија,